Маскилейсон — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маскилейсон, Анатолий Моисеевич (1919—2007) — советский инженер-механик, лауреат Государственных премий.
 Маскилейсон, Нафтали (1829—1897) — еврейский поэт, автор статей по исследованию Аггады.